Змагання з плавання на 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року проводились 9 та 10 серпня у Пекінському національному плавальному комплексі.

18-річний Пак Тхе Хван приніс Республіці Корея перше в історії олімпійське золото у плаванні.

Медалісти

Рекорди 
До початку змагань, світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань нових світових або олімпійських рекордів встановлено не було.

Запливи

Відбіркові 
 9 серпня 2008, з 19:18 до 19:48 за місцевим часом (UTC +8)

Фінал 
 10 серпня 2008, о 10:24 за місцевим часом

Примітки 

Вільний стиль, чоловіки, 400 м